Ба-III  — болгарская противотанковая мина.

Описание 
Производилась на заводе «Дунарит» с 1960-х годов для Болгарской Народной армии, в конце 1980-х снята с вооружения.

Противотанковая мина Ба-III - противогусеничная нажимного действия. Взрыв происходит при наезжании гусеницей танка или колесом автомобиля на верхнюю крышку мины.

Мина представляла собой плоскую округлую коробку. Внутри корпуса находится заряд взрывчатки, а сверху установлен взрыватель.

Страны-эксплуатанты 
 
  - некоторое количество мин было продано в Ирак, они находились в составе минных полей, установленных иракскими войсками перед началом вторжения в Ирак

Примечания

Литература 
 Военноинженерна подготовка. Министерство на отбраната, ВВВУ «В. Левски». София, издателство «Св. Георги Победоносец», 1994. 

Противотанковые мины
Мины Болгарии